Histoires inédites du Petit Nicolas est le sixième album du Petit Nicolas. Il compte 80 histoires du Petit Nicolas reparties sur 10 chapitres, qui n'avaient jamais été publiées en livre, mais dans le magazine Sud-ouest Dimanche.

Descriptif

Chapitre 1 
 On va rentrer → La Rentrée du Petit Nicolas
 Les Invincibles → La Rentrée du Petit Nicolas
 La cantine → La Rentrée du Petit Nicolas
 Souvenirs doux et frais → La Rentrée du Petit Nicolas
 La maison de Geoffroy → La Rentrée du Petit Nicolas
 Excuses → La Rentrée du Petit Nicolas
 (1611-1673) → La Rentrée du Petit Nicolas
 Le chouette lapin → La Rentrée du Petit Nicolas

Chapitre 2 
 L'anniversaire de Clotaire → La Rentrée du Petit Nicolas
 Ça y est, on l'a ! → La Rentrée du Petit Nicolas
 La leçon → La Rentrée du Petit Nicolas
 La nouvelle → La Rentrée du Petit Nicolas
 Clotaire déménage → La Rentrée du Petit Nicolas
 Les barres → La Rentrée du Petit Nicolas
 Bonbon → La Rentrée du Petit Nicolas
 On ne nous a pas fait honte → La Rentrée du Petit Nicolas

Chapitre 3 
 M. Mouchabière nous surveille → Les Bêtises du Petit Nicolas
 Pan ! → Les Bêtises du Petit Nicolas
 La quarantaine → Les Bêtises du Petit Nicolas
 Le château fort → Les Bêtises du Petit Nicolas
 Le cirque → Les Bêtises du Petit Nicolas
 La pomme → Les Bêtises du Petit Nicolas
 Les jumelles → Les Bêtises du Petit Nicolas
 La punition → Les Bêtises du Petit Nicolas

Chapitre 4 
 Tonton Eugène → Les Bêtises du Petit Nicolas
 La fête foraine → Les Bêtises du Petit Nicolas
 Les devoirs → Les Bêtises du Petit Nicolas
 Flatch flatch → Les Bêtises du Petit Nicolas
 Le repas de famille → Les Bêtises du Petit Nicolas
 La tarte aux pommes → Les Bêtises du Petit Nicolas
 On me garde → Les Bêtises du Petit Nicolas
 Je fais des tas de cadeaux → Les Bêtises du Petit Nicolas

Chapitre 5 
 Les nouveaux voisins → Le Petit Nicolas et ses voisins
 La bonne surprise → Le Petit Nicolas et ses voisins
 Tuuuuut ! → Le Petit Nicolas et ses voisins
 Les dames → Le Petit Nicolas et ses voisins
 La trompette → Le Petit Nicolas et ses voisins
 Maman va à l'école → Le Petit Nicolas et ses voisins
 La rédaction → Le Petit Nicolas et ses voisins
 On a apprivoisé M. Courteplaque → Le Petit Nicolas et ses voisins

Chapitre 6 
 Je suis le meilleur → Le Petit Nicolas et ses voisins
 Le croquet → Le Petit Nicolas et ses voisins
 Sylvestre → Le Petit Nicolas et ses voisins
 Je fais de l'ordre → Le Petit Nicolas et ses voisins
 Le gros z'éléphant → Le Petit Nicolas et ses voisins
 Des tas de probité → Le Petit Nicolas et ses voisins
 Le médicament → Le Petit Nicolas et ses voisins
 On a fait des courses → Le Petit Nicolas et ses voisins

Chapitre 7 
 Le bureau de papa → Le Petit Nicolas voyage
 Nos papas sont copains → Le Petit Nicolas voyage
 Anselme et Odile Patmouille → Le Petit Nicolas voyage
 Allô ! → Le Petit Nicolas voyage
 La séance de cinéma → Le Petit Nicolas voyage
 L'anniversaire de papa → Le Petit Nicolas voyage
 La bonne blague → Les surprises du Petit Nicolas
 Papa a des tas d'agonies → Le Petit Nicolas voyage

Chapitre 8 
 On part en vacances → Le Petit Nicolas voyage
 En voiture ! → Le Petit Nicolas voyage
 Le voyage en Espagne → Le Petit Nicolas voyage
 Mots croisés → Le Petit Nicolas voyage
 Signes de piste → Le Petit Nicolas voyage
 Les merveilles de la nature → Le Petit Nicolas voyage
 Tout seul ! → Le Petit Nicolas voyage
 La voyage de Geoffroy → Le Petit Nicolas voyage

Chapitre 9 
 Au chocolat et a la fraise → Les surprises du Petit Nicolas
Pamplemousse → Les surprises du Petit Nicolas
 On est allé au restaurant → Les surprises du Petit Nicolas
 Surprise ! → Les surprises du Petit Nicolas
 Le zoo → Les surprises du Petit Nicolas
 Iso → Les surprises du Petit Nicolas
 La récompense → → Les Petit Nicolas voyage
 Papa s'empâte drôlement → Les surprises du Petit Nicolas

Chapitre 10 
 Comme un grand → Les surprises du Petit Nicolas
 Ce que nous ferons plus tard → Les surprises du Petit Nicolas
 Un vrai petit homme → Les surprises du Petit Nicolas
 La dent → Les surprises du Petit Nicolas
 Tout ça, c'est des blagues ! → Les surprises du Petit Nicolas
 Les beaux-frères → Les surprises du Petit Nicolas
 Le gros mot → Les surprises du Petit Nicolas
 Avant Noël, c'est chouette ! → Les surprises du Petit Nicolas

Récompenses 
Globes de Cristal 2006 : meilleur Beaux Livres

Éditions 
Histoires inédites du Petit Nicolas (2004). Paris : IMAV éd., 2004, 635 p. 

Puis édité au format de poche en 5 tomes :
 Les Bêtises du Petit Nicolas. Gallimard, , 160 p. (Folio junior 1468). 
 Le Petit Nicolas voyage. Paris : Gallimard, , 160 p. (Folio junior 1469). 
 La Rentrée du Petit Nicolas. Gallimard, , 148 p. (Folio junior 1474).  (aussi édité par IMAV éd., 2013, 156 p. )
 Le Petit Nicolas et ses voisins. Gallimard, , 148 p. (Folio junior 1475). 
 Les Surprises du Petit Nicolas. Gallimard, , 148 p. (Folio junior 1489). 

Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
Le Petit Nicolas